Jméno a příjmení Paul Féval sdílí více osob:

 Paul Féval starší (1816–1887) – francouzský spisovatel známý především svým románem Hrbáč
 Paul Féval mladší (1860–1933) – francouzský spisovatel, syn Paula Févala staršího, známý zejména svým románem D´Artagnan kontra Cyrano de Bergerac